Фундата има више значења:

 Фундата (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Фундата (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Фундата (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Фундата (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији